Сезон 2020 года стал четвёртым сезоном в истории чемпионата ФИА Формулы-2, а также пятьдесят четвёртым в истории этого класса. Это чемпионат по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами. По классификации формульных чемпионатов FIA выше этой серии только Формула-1. Чемпионат предоставил гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2020. Все участники чемпионата выступили на болидах Dallara F2 2018.

Мик Шумахер стал чемпионом Формулы-2. Команда Prema Racing, за которую он выступал, завоевала командный титул.

Команды и гонщики

Календарь 
Приведённые ниже двенадцать этапов включены в официальный календарь чемпионата 2020 года. Каждый из этапов состоит из двух гонок: основной, где пилоты должны преодолеть расстояние в более чем 170 километров с одним обязательным пит-стопом, и спринтерской, дистанция которой равняется примерно 120 километрам, а пит-стоп не обязателен.

Изменения в календаре 
 Этап на трассе Поль Рикар, проводимый в поддержку Гран-при Франции, покинул календарь. Он был заменён этапом на трассе Зандворт, на которой до пандемии COVID-19 намеревались с 2020 года вновь начать проводить Гран-при Нидерландов.

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 
 19 марта 2020 года планировавшиеся этапы в Бахрейне, Барселоне и в Баку отложены из-за пандемии COVID-19.
 Этап на городской трассе Монако был отменён вместе с Гран-при Монако, этап в Нидерландах на трассе «Зандворт» был отменён вместе с Гран-при Нидерландов, этап на уличной трассе Баку был отменён вместе с Гран-при Азербайджана.
 2 июня 2020 года был анонсирован календарь первых восьми этапов сезона. По два этапа было запланировано в Австрии на «Ред Булл Ринге» и в Великобритании на «Сильверстоуне». Также новые даты этапов были выбраны для этапов в Венгрии на «Хунгароринге» и в Испании на трассе «Барселона-Каталунья».
 10 июля 2020 года было объявлено, что новый этап пройдет в Италии на трассе в Муджелло.
 29 июля 2020 года в календарь был добавлен этап в России на «Сочи Автодроме».
 25 августа 2020 года было объявлено, что сезон завершится двумя этапами в Бахрейне на трассе «Сахир».

Изменения в регламенте

Технический регламент 
 На автомобилях стали использоваться 18-дюймовые шины. Это сделано, чтобы Pirelli смогла собрать данные о работе шин перед переходом Формулы-1 на 18-дюймовые шины в сезоне 2022 года.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Очки в субботней гонке

Очки в воскресной гонке

Личный зачёт 

† — пилот не финишировал в гонке, но был классифицирован как завершивший более 90 % её дистанции.

‡ — половинчатые очки за спринт, так как не было пройдено 75 % процентов полной гоночной дистанции

В первой гонке на «Спа-Франкоршам» Мазепин финишировал первым, но был наказан 5-секундным штрафом за выдавливание Цуноды с трассы.

Командный зачёт 

† — пилот не финишировал в гонке, но был классифицирован как завершивший более 90 % её дистанции

‡ — половинчатые очки за спринт, так как не было пройдено 75 % процентов полной гоночной дистанции

Заметки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

ФИА Формула-2
2020 год в автоспорте
Сезоны ФИА Формулы-2
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2
Сезоны формульных гонок
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19